Александр Боровик:
 Боровик, Александр Анатольевич (в монашестве Антоний; род. 1968) — епископ Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата), викарий Хустской епархии.
 Боровик, Александр Валерьевич (род. 1968) — украинский государственный и политический деятель, советник председателя Одесской областной государственной администрации М. Саакашвили.
 Боровик, Александр Григорьевич (1938—2018) — украинский хозяйственный и политический деятель.
 Боровик, Александр Иванович (род. 1969) — советский, украинский и российский футболист.